RCB steht als Abkürzung für:

 Racing Club Bobo-Dioulasso, Sportverein in Westafrika
 Raiffeisen Centrobank, Spezialunternehmen der Raiffeisen Zentralbank
 Rail Cargo Berlin, ehemalige Bahngesellschaft, jetzt Regiobahn Bitterfeld Berlin
 RCB Fahrzeug GmbH, deutscher Hersteller aus Edling des Roadsters RCB Seventy Seven
 Registered Certification Body, siehe ISO 20000
 Representative Church Body, Teil der Organisation der Church of Ireland
 Republik Kongo als Kfz-Nationalitätszeichen
 Richards Bay, südafrikanischer Flughafen nach dem IATA-Code  

 
RCB